Franck Kanouté – calciatore senegalese
 Frédéric Kanouté – ex calciatore francese naturalizzato maliano
 Kadiatou Kanouté – ex cestista maliana